Alteneder ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Alteneder (1850–1933), deutscher Stenograph und Geistlicher
 Max Joseph Alteneder (1848–1923), deutscher Geistlicher